Бхандари () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бхандари, Бидхья Деви (род. 1961) — непальский государственный деятель, член Коммунистической партии.
 Бхандари, Мадан (1951—1993) — непальский политик, член Коммунистической партии.
 Бхандари, Ромеш (1928—2013) — индийский политик, губернатор Трипуры (1993—1995), губернатор Гоа (1995—1996), губернатор Уттар-Прадеш (1996—1998).
Бхандари, Сабитра (род. 1996) — непальская футболистка.